Drama kan henvise til flere artikler:
 Drama - en kunstart, primært på et  teater.
 Drama (regional enhed) - en regional enhed i Græsk Makedonien.
 Drama (Grækenland) - hovedbyen i ovenstående.